ETSV („Eisenbahner Turn- und Sportverein“) steht für folgende Sportvereine:
 ETSV Weiche Flensburg
 ETSV Kirchweyhe
 ETSV 09 Landshut
 ETSV Würzburg

Abkürzung